

O esporte

O campo

A bola

O time

Equipamento

Tempo

Tackles

Avançando

Passes com as mãos

Passes com os pés

Arremessos laterais

Pontuação

Ver também 
Futebol australiano
Rugby Union

Rugby
Futebol americano
Futebol Australiano Rugby